Marschalk hat den gleichen Ursprung wie der militärische Rang Marschall und ist der Familienname folgender Personen:

 Marschalk von Basel, stadtadelige Familie in Basel im späten Mittelalter
 Adelsgeschlecht Marschalk von Ebneth
 Adelsgeschlecht Marschalk von Kunstadt
 Adelsgeschlecht Marschalk von Ostheim
 Emil Marschalk von Ostheim (1841–1903), deutscher Historiker und Sammler
 Charlotte von Kalb (1761–1843), geborene Charlotte Sophie Juliane Freiin Marschalk von Ostheim
 Adelsgeschlecht Marschalk von Pappenheim
 Christoph Marschalk von Pappenheim (1492–1539)
 Georg Marschalk von Pappenheim († 1563)
 Matthäus Marschalk von Pappenheim (1458–1541)
 Adelsgeschlecht der Marschalken von Schiltberg
 Margarete Hauptmann (1875–1957), geborene Marschalk, deutsche Geigerin und Schauspielerin, Ehefrau von Gerhart Hauptmann
 Max Marschalk (1863–1940), deutscher Komponist und Musikkritiker
 Nicolaus Marschalk (~1455–1525), deutscher Rechtswissenschaftler, Humanist und Historiker

Siehe auch:
 Marschalck
 Marschall (Begriffsklärung)